La Expedición Antártica Francesa puede referirse a:
 La Primera Expedición Antártica Francesa realizada por Yves-Joseph de Kerguelen-Trémarec y Jean Guillaume Bruguière en 1772;
 La Segunda Expedición Antártica Francesa realizada por Jules Dumont d'Urville entre 1837 y 1840;
 La Tercera Expedición Antártica Francesa realizada por Jean-Baptiste Charcot entre 1903 y 1905;
 La Cuarta Expedición Antártica Francesa realizada por Jean-Baptiste Charcot entre 1908 y 1910.